Adalbert Iordache (1919-1995), pallanuotista rumeno
Eugen Iordache (1922-1988)
Florin Iordache (* 1960)
Larisa Iordache (* 1996)
Ștefan Iordache (1941-2008)
Traian Iordache (1911-1999)
Vasile Iordache (* 1950)
Viorica Iordache (* 1971)